Abou Nawas peut désigner :
 Aboû Nouwâs, un poète arabe du  ;
 Abou Nawas, un groupe hôtelier tunisien.